Un homme, une ville peut faire référence à :

 Un homme, une ville, série télévisée française de Joseph Drimal diffusée en 1973 ;

 Un homme, une ville  (), néo-polar italien de Romolo Guerrieri sorti en 1974.